Deze lijst van voetbalinterlands is een overzicht van alle officiële voetbalinterlands tussen de nationale teams van Bahrein en Qatar. De landen hebben tot nu toe 40 keer tegen elkaar gespeeld, te beginnen met een wedstrijd om de Golf Cup of Nations 1970 op 27 maart 1970 in Madinat Isa. Het laatste duel, een groepswedstrijd tijdens de Golf Cup of Nations 2023, werd gespeeld in Basra (Irak) op 10 januari 2023.

Wedstrijden

Samenvatting 

Wedstrijden bepaald door strafschoppen worden, in lijn met de FIFA, als een gelijkspel gerekend.

Qatar
Bahrein